Саџе (лат. -{Pteroclidiformes}-) су ред птица са само једном породицом (-{Pteroclididae}-). То су птице које живе на земљи, а постоји шеснаест врста које настањују пустињске степе и полупустиње Евроазије и Африке. Врсте из те породице су изгледом, понашањем и биологијом репродукције међусобно веома сличне.

Особине 
Саџе су велике као јаребице и голубови, а тéже између 150 и 400 грама. Кљунови и ноге су им кратки. Боја перја је прилагођена околини, а преовладавају боја песка и окер боја са црним пругама и пегама. Ноге су им такође обрасле перјем, а неке степске врсте имају перје и на прстима.

Станиште 
Саџе дају предност пустињском окружењу, али ипак не живе само у пустињама. Неке врсте настањују зелена брежуљкаста подручја, а неке се задржавају само у близини воде.

Понашање и размножавање 
С обзиром да живе претежно у подручјима са високим температурама и хране се семеном, морају редовно пити воду. Живе номадски, а неке се чак сезонски селе између подручја где се гнезде и где проводе зиму. У сумрак у јатима долазе на појилишта која могу бити удаљена и до 50 -{km}-. Мужјаци при томе улазе у воду до трбуха и на тај начин им се перје натопи водом. Тако лете натраг до гнезда, где затим младунци из његовог перја пију воду. Гнезда саџа су мала удубљења у тлу, која су веома слабо обложена. Женке легу јаја 2-3 пута годишње и то обично три јајета која подижу оба родитеља. Време инкубације износи 21 до 23 дана.

Таксономија

Филогенија 
Постојеће -{Pterocliformes}- на бази рада Џона Бојда.

Врсте

Референце

Литература 

 
 G. L. Maclean and G. H. Fry (1986): Pteroclidae, sandgrouse, 422–441, in: Emil K. Urban, C. Hilary Fry and Stuart Keith (Herausgeber), The Birds of Africa II. Academic Press, Harcourt Brace Jovanovich, London u. a. 
 Второв, Пётр Петрович, Дроздов Н. Н. Отряд рябкообразные (Pterocletiformes) // Определитель птиц фауны СССР / П. П. Второв, Н. Н. Дроздов. — М.: Просвещение, 1980. (Выложено на сайте «Методы изучения животных и среды их обитания».)

Спољашње везе 

 -{Sandgrouse videos on the Internet Bird Collection}-
 -{Отряд рябкообразные в Популярной энциклопедии о животных И. Л. Евстафьева «Мир животных»}-
 -{Филогения отряда Pteroclidiformes на сайте Джона Бойда}-